Copia certificada puede referirse a:

 Copia certificada, también copia compulsada, copia fiel al documento original certificada por una entidad competente.
 Copia certificada, película de 2010, coproducción de Francia, Italia e Irán.